Fresh kan syfta på:
 Fresh (Teddybears Sthlm) – ett musikalbum av Teddybears
 Fresh (Sly and the Family Stone) – ett musikalbum av Sly and the Family Stone

ru:Fresh